Son Real bezeichnet:

 Son Real (Landgut), eine Finca Pública an der Bucht von Alcúdia, Mallorca 

 Platja de Son Real, einen Sandstrand an der Nordküste Mallorcas an der Bucht von Alcúdia
 Nekropole von Son Real, eine Nekropole an der Nordküste Mallorcas im S’Albufera-Naturpark